Nové Zámky ist der Name folgender Orte:

 Nové Zámky, Stadt im Okres Nové Zámky, Slowakei
 Nové Zámky (Nesovice), Ortschaft der Gemeinde Nesovice, Okres Vyškov, Tschechien
 Nové Zámky (Křinec), Ortsteil von Křinec, Okres Nymburk, Tschechien
 Nové Zámky, Ortsteil von Mladeč, Okres Olomouc, Tschechien
 Nové Zámky (Dolní Olešnice), Ortsteil von Dolní Olešnice, Okres Trutnov, Tschechien

Nove Zamky bezeichnet außerdem:

 (194262) Nove Zamky, Asteroid